José Pedro de Alcântara (? – ?) Manoel Francisco de Paula és Francisco Inácio Fernandes Leão társaságában alapította meg Conceição de Ipanema városát. Az ő nevét viseli a brazíliai város fő folyója, a José Pedro-folyó.

Jegyzetek

Források 
ANACLETO, Maria Elza Rodrigues & TEIXEIRA, Rafael Anacleto. A história de Conceição de Ipanema.Ipanema: Centro Universitário de Caratinga, 2008. 
CASTRO, Josiana Lopes de, & SILVA, Verônica do Nascimento e. A influência dos costumes alemães na região de Conceição de Ipanema - MG. Ipanema: Centro Universitário de Caratinga, 2008. 

Minas Gerais állambeliek